Lithophaga är ett släkte av musslor. Lithophaga ingår i familjen blåmusslor.

Lithophaga är nästan cylindriska med i fram- och bakändan avrundade skal, vilkas lås saknar tänder. De har skalbuckla i främre ändan och långt låsband. De fullvuxna djuren saknar byssus. Lithophaga förekommer främst i varma hav, och fossila former av musslorna är kända sedan karbon. Arterna har en förmåga att borra i kalk. Bland dess arter hör bland annat den i medelhavet levande, ätliga havsdadeln (Lithophaga lithophaga).

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blåmusslor
Lithophaga